Pes nebo PES může označovat:

zvíře
 pes (šelma) – označení pro několik psovitých šelem (nejméně 11 různých druhů)
pes domácí
 pastevecký pes
 pracovní pes
 vodicí pes
 služební pes
 pes dingo

nohu, stopu
 pes (jednotka) – stopa, stará délková jednotka ze starověkého Říma (asi 0,3 metru)

místo
 Pes (řeka) – řeka v Novgorodské a ve Vologdské oblasti v Rusku, přítok Čagodošči
 Pes (Rusko) – vesnice v Novgorodské oblasti v Rusku

souhvězdí
 Malý pes – souhvězdí na nebeském rovníku 
 Velký pes – souhvězdí na jižní obloze
 Honicí psi – souhvězdí na severní obloze

publikaci nebo umělecké dílo
 Neviditelný pes – internetové noviny Ondřeje Neffa
 Žlutý pes – česká hudební skupina
 Pes baskervillský – anglický detektivní román, jehož autorem je Arthur Conan Doyle
 Toulavý pes – film japonského režiséra Akira Kurosawy
 Pes jitrničku sežral - známá písnička

v lékařství
 pes – noha (z latiny)
 pes planus – plochá noha
 pes transversoplanus – příčně plochá noha
 pes valgus – vbočená noha
 pes varus – vybočená noha
 pes planovalgus – dětská podélně plochá noha

jiné
 PES – zkratka pro polyester
 PES –  – strana evropských socialistů
 PES – obchodní označení prodlužovacích kabelů s vícenásobnou zásuvkou (Power Extension Strips), v hovorové mluvě či v odborném elektrotechnickém slangu se skloňuje jako „pes“ a vytvářejí se deriváty (např. „pětipes“ = sdružená pětinásobná zásuvka s pohyblivým přívodem); někdy je používána také zdrobnělina „pejsek“
 PES – zkratka série počítačových simulací fotbalu Pro Evolution Soccer od firmy Konami
 PES – zkratka z protiepidemický systém, vznikl v listopadu 2020 během pandemie covidu-19 v Česku
 P.E.S. consulting – česká internetová firma (1997–2005)

Externí odkazy